Масленков Ігор Леонідович (1919—1992) — український радянський архітектор
 Масленков Станіслав Борисович ( 1932)  — російський радянський науковець-металург.

Див. також 
 Масленко